В одиночному розряді тенісного турніру Charlotte Classic 1977, який проходив в рамках Туру WTA 1977, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Міму Яушовец 3-6, 6-2, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (Переможниця)
 Бетті Стеве (1-ше коло)
 Відсутня
 Міма Яушовець (фінал)

 Кеті Мей (2-ге коло)
 Відсутня
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Charlotte Classic